Die Liste von Persönlichkeiten der Stadt Kabul enthält Personen, die in Kabul geboren sind. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weblinks 

Kabul